Jaude peut faire référence à :
 Centre Jaude, centre commercial de Clermont-Ferrand ;
 Centre Jaude 2, complexe immobilier du centre-ville de Clermont-Ferrand ;
 Ciné Jaude, cinéma de Clermont-Ferrand
 Galeries de Jaude, grand-magasin de Clermont-Ferrand ;
 Maar de Jaude, ancien volcan de la chaîne des Puys dans le Massif Central ;
 Place de Jaude, place de la ville de Clermont-Ferrand en France.

Voir aussi